Jinzhou Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinzhou – stad på prefekturnivå,  Liaoning, 
 Jinzhou, Shijiazhuang – stad på häradsnivå Hebei, 

Robotskapade Kinaförgreningar